Евгений Александрович Ковалевский (род. 6 мая 1957 г., Томск, СССР) — советский и российский путешественник, исследователь, ученый, общественный деятель. С 1974 по 2023 г. совершил более ста походов и экстремальных путешествий в СССР, России, Гималаях, Мировом океане. С 2000 по 2010 гг. совершил в качестве руководителя экстремальные сплавы по самым сложным гималайским рекам в Непале, в том числе совершил около 10 сплавов с Эвереста по рекам Арун (первопрохождение верхних каньонов) и Дух-Коси (с элементами первопрохождений). С 2001 по 2023 г. подготовил и реализовал более двадцати экспедиций в Гималаях, включая экстремальные сплавы, этнографические экспедиции в Тибет и Королевство Бутан. В 2006—2013 гг. совершил первое в мире кругосветное плавание на надувном парусном катамаране. С 2021 по 2024 гг. реализует в качестве руководителя международный трансокеанский проект Томского отделения Русского географического общества "По пути русских кругосветных мореплавателей". Цель - обойти вокруг планеты по пути первых русских кругосветных экспедиций XIX века. Главная миссия - дружба народов. Приоритетная образовательная программа экспедиции "Уроки из Океана" для российской молодежи.

Профессор Российской Академии Естествознания по географическим наукам, кандидат технических наук. С 1984 по 2020 год работал в Институте физики прочности и материаловедения Российской академии наук. Первый заместитель председателя Томского отделения РГО. Советник Председателя Томского научного центра СО РАН.

Дважды удостоен звания «Выдающийся путешественник России». Мастер спорта России по спортивному туризму. Неоднократный чемпион России по водному туризму. Чемпион России по парусному туризму.

Биография 
Родился 6 мая 1957 г. в Томске. В детстве, помимо общеобразовательной школы, посещал музыкальную, окончил ее по классу «фортепиано». Также в юности научился играть на гитаре и увлекся спортом: ежедневно совершал утренние пробежки, посещал занятия карате. Когда Евгению было девять лет, а его брату десять, их мать вместе с ними переехала в Барнаул. Спустя четыре года она уехала писать докторскую диссертацию в Северокавказский научный центр и вернулась через тринадцать лет. Родители присылали мальчикам 200 рублей в месяц на жизнь, за ними присматривали соседки и учительница музыки.

После школы, в 1974 г., поступил в Алтайский политехнический университет, который с отличием окончил в 1979 г. В том же 1974 г. Евгений Ковалевский совершил свой первый туристический поход в Горный Алтай. Во время обучения в АПИ всерьез увлекся водным и лыжным туризмом, экстремальными путешествиями. После окончания университета пять лет работал в НПО «Алтайский НИИ технологии машиностроения» (АНИТИМ). В 1980 г. в качестве президента турклуба «АНИТИМ» участвовал в экспедициях за Тунгусским метеоритом, а также в чемпионатах Алтая, Сибири, России, СССР по пешему, лыжному, горному и водному туризму. В 1984 году вернулся из Барнаула в Томск, где в 1985 г. поступил в аспирантуру Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ), в 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по порошковой металлургии. Изучал английский и испанский языки. Позднее стал одним из организаторов клуба любителей английского языка при Кафедре иностранных языков ТНЦ СО РАН. Участвовал в организации фестивалей авторской песни.

В 1996 г. вместе с ребятами из Клуба "Ветер" организовал первую и единственную в России региональную (Сибирский Федеральный округ) конференцию по водному туризму, проводившуюся 20 лет вплоть до  2016 года. В 2004 году организовал в Томске вместе с творческими друзьями творческий проект «Чеховские пятницы», действующий по настоящее время (2023г.). Оргкомитет "Чеховских Пятниц" действует на общественных началах уже почти 20 лет.

Основные места работы на 2023 год - Томское отделение Русского географического общества, Томский научный центр СО РАН. С 1991 по 2019 гг. организовал и провел более 15 международных и всероссийских научно-технических форумов по физической мезомеханике, материаловедению, компьютерному конструированию материалов и др. С 1998 по 2020 гг. возглавлял отдел международных связей ИФПМ СО РАН. В период с 1998 по 2010 придумал и реализовал уникальный спортивный проект "На плотах с Эвереста», в рамках которого прошел самые сложные реки Гималаев в Непале, совершил первопрохождение верхних каньонов северной реки Эвереста Арун, самое полное прохождение южной реки Эвереста Дух-Коси.

Сам Ковалевский считает себя путешественником-исследователем, ученым, философом. Во время экспедиций много внимания уделяет культуре страны, которую он посещает, мировоззрению жителей. Активно ведет дневники и путевые заметки.

Путешествия 
В спортивном водном туризме ранее был известен под именем Адмирал Джек.

Гималайские спортивные экспедиции 
Наиболее значимые экстремальные путешествия по рекам Гималаев - Сплавы по самой высокогорной и самой крутопадающей реке мира - южной реке Эвереста Дудх-Коси  на двухместном катамаране, каяке и бублике с элементами первопрохождений (2001 - 2010). Томичи не только стали чемпионами России за прохождение Дудх-Коси, но и за пять экспедиций совершили самое полное прохождение южной реки Эвереста в сравнении со смельчаками из США, Англии, Германии, Чехии, Австрии и других стран, культивирующих экстремальные сплавы. Первопрохождение верхних каньонов северной реки Эвереста Арун от границы Тибета и Непала, пос. Киматанка (2004-2005) признано ТССР выдающимся мировым достижением с присвоением звания "Выдающийся путешественник России".

С  1998 по 2023 гг. под руководством Евгения Ковалевского были организованы и реализованы более двадцати гималайских экспедиций, включая экстремальных сплавы по рекам Эвереста Дудх-Коси и Арун. Перед этим в качестве тренировки томичи прошли в Непале Сун-Коси, Марсианди, Кали-Гандаки, Бхоте-Коси, Трисули, Тамур, Нижний Арун. Первопрохождение Аруна и прохождение Дудх-Коси признаны Туристско-спортивным Союзом России мировыми достижениями. Во время гималайских экспедиций Евгений неоднократно оказывался в плену у непальских повстанцев-маоистов.

Все гималайские экспедиции сопровождаются этнографическими исследованиями. Евгения интересует жизнь крестьян, буддизм, природные, экономические и политические особенности гималайских государств. В 2005 г. Евгений искал руинный город Кунлунг-Нулкхар в Западном Тибете, совершил обход вокруг священной горы Азии Кайлас, посетил долину Занда, монастырь Титапури, озеро Маносаровар. В 2008 г. участвовал в церемонии коронации пятого короля гималайского королевства Бутан Джигме Кхесар Намгьял Вангчук. Этнографические экспедиции в Бутан в 2016, 2017, 2019гг. посвящена поиску формулы счастья в гималайском королевстве.

Кругосветные путешествия на надувных судах 
В период с 2006 по 2013 гг. вместе с Анатолием Куликом и другими сибирскими путешественниками совершил поэтапное кругосветное плавание на надувных разборных парусных катамаранах: 2006-2007 гг. - по Индийскому океану от берегов ОАЭ до Таиланда; 2010-2011 гг. - по Индийскому и Атлантическому океану от о. Маврикий до Африки с обходом Мыса Доброй Надежды и пересечением Атлантики от Намибии (Волфиш Бэй) до Бразилии (Форталеза); 2012-2013 гг. по Атлантическому и Тихому океанам - от Форталеза (Бразилия) до Мексики (Атлантика), далее от Мексики до Таиланда (Тихий океан). 

С 2010 г. проект был взят под спонсорское крыло компании NL Intenational  и назван "Через океаны с Энерджи диет", шел под флагом Русского географического общества, вошел в программу экспедиций Томского отделения РГО. По итогам экспедиции зарегистрированы три мировых рекорда в Книге рекордов России, участникам присвоены звания "Выдающиеся путешественники России". Общая продолжительность кругосветного плавания составила семь лет: 2006 - 2013 гг. Пройденное по Индийскому, Атлантическому и Тихому океанам расстояние составило более 30 000 морских миль или 55 000 километров. Экспедиция выполняла научные задания Русского географического общества (Томское отделение), Российской академии наук (ИФПМ СО РАН, ИОА СО РАН, Томск), Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Москва), НИИПП (Томск), ИНКОМ (Томск).

Первого июля 2021 года под руководством Евгения Ковалевского стартовала уникальная международная трансокеанская экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей". Проект реализует Томское областное отделение Русского географического общества". Цель - обойти в 2021 - 2024 гг.  вокруг планеты по маршрутам первых русских кругосветных экспедиций XIX века. Впервые в мире за одно путешествия обход планеты совершается на разборном надувном парусном тримаране, капитан тримарана Станислав Березкин, Новосибирск. Главная миссия проекта - дружба народов, формирование положительного имиджа России и россиян в 40 странах по маршруту экспедиции от С.-Петербурга до С.-Петербурга. Приоритетная программа экспедиции - образовательные Уроки из Океана (координатор программы Юлия Калюжная, Томск). Ключевые точки и территории маршрута: С.-Петербург - Балтийское и Северное моря с заходами в страны Европы - Кабо Верде - пересечение Атлантики до Бразилии (Форталеза) - переход на юг вдоль восточного побережья Южной Америки - заход на остров Горн - переход с юга на север вдоль западного побережья Южной Америки до Консепсьон (Чили) - пересечение Тихого океана до Австралии с заходами на острова Пасхи, Французской Полинезии, Фиджи, Самоа, Новой Каледонии, Индонезии. Далее пересечение Индийского океана через Маврикий и Мадагаскар до Южной Африки; обход Мыса Доброй Надежды; переход с юга на север по Атлантическому океану: повторно прохождение Северного и Балтийское моря с заходом в страны Европы; возвращение в С.-Петербург осенью 2024г.

Путешествия в Королевство Бутан 
«Продолжая свой путь, мне было необходимо понять, каковы место и роль человека в природе, ведь и он ее творение. Увлекшись Гималаями в конце 90-х, я впервые побывал в Бутане в 2008-м и уже тогда проникся удивительной энергетикой этого места: здесь человек живет в гармонии с природой и может чувствовать себя счастливым. Каждый мечтает обрести счастье, сегодня путь развития многих стран ― это гонка технологий, развитие философии бесконечного потребления, но приближает ли это человечество к заветной цели? Что все-таки лежит в основе приближения к состоянию счастья и гармонии?»В 2016, 2017, 2019 гг. Евгений Ковалевский совершает три путешествия в Королевство Бутан. В течение месяцев в режиме походных условий русский путешественник проходит через все королевство, посещает неразвитые территории, ведет образ жизни простого бутанца, ночует и питается в крестьянских домах вместе с их обитателями, перемещается пешком и на общественном транспорте, проводит сотни встреч с представителями различных групп населения: министрами, губернаторами провинций, жителями отдаленных, труднодоступных поселений, крестьянами, монахами.

Евгений собирает уникальную информацию о жизни королевства, фотографирует, снимает видео. Пишет подробные дневники, издает книги под общим названием "В поисках формулы счастья". Основными материалами для дневников и книг являются беседы Евгения с местными жителями. За 4 экспедиции Евгений опросил более пятисот человек ― от крестьянина из глухой деревни до министра ― о том, что делает их счастливыми. Интегральный ответ следующий: для счастья человеку нужны не материальные блага, а ощущение того, что он живет в обществе, где на первом месте стоят семейные и духовные ценности. Евгений приглашает руководителей Центра исследований Бутана и валового национального счастья в  2017 и 2018 гг. в Россию и в Томск. Томское отделение РГО и Центр ВНС подписывают меморандумы о сотрудничестве, начинают совместные исследования. С целью создания методики Урока добра и счастья в российских школах в Томском отделение РГО в 2019 год создается Комиссия по счастью. Комиссия утверждена Советом Томского отделения РГО.

Общественная и творческая деятельность 
С 1993 г. по н.в. Евгений активно развивает в Томске водный туризм и рафтинг с целью воспитания и спортивного развития молодого поколения. Сотрудничает с детскими домами, школами-интернатами и детскими лагерями Томска и Томской области. Проводит сборы и соревнования по водному туризму для учеников школ и студентов томских вузов. Активно работает с трудными детьми, пропагандируя им спорт, туризм и здоровый образ жизни.

Под руководством Е. Ковалевским сплоченным Оргкомитетом ежегодно проводится летний Фестиваль уличного творчества "Чеховские Пятницы".

Более 30 лет Евгений ведет активную просветительскую деятельность. С 1993 по 2023гг. организовал более двух тысяч просветительских встреч с детьми, молодежью и взрослыми всех социальных категорий и всех возрастов ― от 4 до 85 лет ― в Томской области, Сибири, России, в 40 странах мира. Тематика встреч - пропаганда здорового образа жизни, мотивация на личностное развитие, познание мира, страноведение, дружба народов. За 30 лет лекции Евгения посетило более 150 000 человек.

Регулярно выступает по томскому и российскому телевидению и радио, публикуется в российских и зарубежных СМИ. Автор, соавтор видеофильмов по путешествиям, мотивационных видеороликов, страноведческих книг и брошюр. С 2001 по 2017 г. подготовил и провел более тридцати выставок экспедиционных фотографий и экспонатов в различных учреждениях Томской области, включая отдаленные районы, а также выставку в Общественной палате РФ. С 2010 г. как член Русского географического общества стал активным участником процесса воссоздания РГО в России и Томской области. Активно развивает проекты, связанные с развитием внутреннего туризма, экспедиционной и просветительской деятельностью. Евгений — автор просветительского проекта «Познаем свой край, Россию и мир с Русским географическим обществом».

Спортивные достижения 
Занимается рафтингом (прошел более 70 рек), проводит ежегодную региональную конференцию по водному туризму.

С 1993 г. организатор спортивных массовых мероприятий по рафтингу и водному туризму в Томске и Томской области. Является президентом Ассоциации рафтинга и председателем комиссии по водному туризму Томской федерации туризма.

Инициатор проекта «На плотах с Эвереста», включившего в себя четыре международные экспедиции и два первопрохождения по южной и северной рекам Эвереста. Томичи под руководством Евгения Ковалевского дважды (в 2005 и 2008 гг.) становились чемпионами России по экстремальному сплаву.

Личная жизнь 
Женат. Супруга — Жанна Геннадьевна Ковалевская. В 1991 г. родилась дочь Дарина.

Взгляды и философская позиция 
Экстремальные путешествия для Евгения Ковалевского — способ взаимодействия и познания естественной природы, через которую он стремится познать истину. «Создание планеты Земля, произошедшее около пяти миллиардов лет назад, и ее развитие подчинено строгим законам, которые я называю Законами Природы. Появление воды и воздуха, соотношение кислорода и углекислого газа, наличие женского и мужского начала ― все находится в постоянном балансе. Этот Закон я считаю Истиной планеты Земля. Прочувствовать, осознать и понять эту Истину Природы можно, только находясь в ней. Именно поэтому вот уже более сорока лет я вновь и вновь возвращаюсь в горные реки, к гималайским вершинам, в Мировой океан ― чтобы соединиться с Природой как с первоисточником Истины. Для меня природные экстремальные путешествия ― своеобразный эскалатор истории, машина времени, которая переносит в далекие времена зарождения основ природы, в те места, которые мало изменились с момента возникновения. Соприкасаясь с этим миром дикой Природы, я постигаю смысл жизни». «Конечно, одним из самых значимых явлений Природы является Человек. Поэтому в каждой экспедиции, наряду с экстремальным преодолением и погружением в естественную природу, проводятся этнографические исследования. Человек создан Природой и является ее неотъемлемой частью. Очень важно на пути реализации своего предназначения и поиска истины понять человека через изучение быта, культуры, традиций… его место и роль в развитии планеты». «Я познаю планету. И, познавая планету, познаю себя. А познавая планету и познавая себя, пытаюсь уловить связь между этими понятиями. Мне показалось, что это место наилучшего понимания именно в Гималаях».

Экспедиции

Международные научно-спортивные экспедиции 
 2001—2004 гг. Проект «Сибирь ― Гималаи: на плотах с Эвереста 2001—2004».
 2001 г. Экспедиция «Томск ― Гималаи», сплавы по экстремальным рекам Непала.
 2002 г. «Томск ― Гималаи. В поисках истины», сплавы по экстремальным рекам Непала и этнографические исследования.
 2003 г. «Томск ― Непал», сплав по южной реке Эвереста Дудх-Коси, первопрохождение в классе двухместных катамаранов.
 2004 г. «Сибирь ― Гималаи», сплав-первопрохождение верховьев северной реки Эвереста Арун.
 2005 г. «Путешествие в Непал: исследование реки Дудх-Коси».
 2005 г. «В поисках затерянного города», Западный Тибет.
 2006—2007 гг. «Сибирь ― Индийский океан», через Индийский океан на парусном катамаране.
 2007 г. Экспедиция «Томск ― Гималаи 2007. Сплав с Эвереста», сплав по реке Дудх-Коси.
 2008 г. Экспедиция «Россия ― Украина. Сплав с Эвереста», сплав по реке Арун.
 2008 г. «Путешествие в Королевство Бутан».
 2009 г. «Томск ― Гималаи 2009», сплав с Эвереста по реке Дудх-Коси и восхождение на вершину Ама-Даблам.
 2010—2011 гг. «Через океаны с Energy Diet», через Индийский и Атлантический океаны.
 2012—2013 гг. «Через океаны с Energy Diet», пересечение Тихого океана.
 2014 г. Восхождение на г. Белуха (4506 м) к столетию первовосхождения братьев Троновых.
 2015 г. Этнографические исследования в Северном Таиланде.
 2016 г. «Королевство Бутан. В поисках формулы счастья».

Звания и награды 
 Грамота Сибирского отделения РАН за вклад в развитие отечественной науки (1999).
 Мастер спорта России по спортивному туризму.
 Чемпион Урала и Поволжья (2004, водный туризм).
 Чемпион России по спортивному туризму (2004, водный туризм).
 Грамота Российской академии наук за вклад в развитие отечественной науки (2004).
 Абсолютный чемпион России в классе экстремальных путешествий в 2004 г.
 Грамота Государственной думы Томской области за вклад в процветание Томской области (2005).
 Чемпион Сибирского федерального округа по водному туризму (2005).
 Мастер спорта международного класса с 2005 г.
 Медаль «400 лет городу Томску».
 «Выдающийся путешественник России» (2005 и 2007 гг.) за первопрохождение приграничных каньонов реки Арун со склонов Эвереста и за путешествие по Индийскому океану.
 Чемпион России по водному туризму (2007—2008 гг.).
 Знак отличия «За заслуги перед городом Томском».
 Медаль Кузбасса «За честь и мужество» за поход на парусном катамаране по Индийскому океану (2007).
 Медаль Кузбасса «За веру и добро» за сплав по северной реке Эвереста Арун (2008).
 Грамота Думы г. Томска за спортивные достижения и вклад в развитие г. Томска (2008).
 Почетный знак «За заслуги перед городом Томском» (2009).
 Почетный знак «За заслуги перед Томской областью» (2011).
 Человек года в Томской области (2012).
 Медаль Губернатора Томской области «За достижения» (2015).
 Медаль «За отличие» администрации г. Томска (2017).
 Серебряный памятный знак «Герб Томской области» от Законодательной думы Томской области (2017).
 Председатель областной комиссии по водному туризму, президент Томской региональной ассоциации рафтинга.
 Помощник председателя Президиума ТНЦ СО РАН.
 Ученый секретарь по международной деятельности ИФПМ СО РАН.
 Президент Клуба путешественников и экстремальных спортсменов Сибири.
 Профессор Российской академии естествознания по географическим наукам.

Достижения 
 В 2003 г. победитель конкурса администрации Томской области «Спортивная элита года» в номинации «Уникальное спортивное достижение» за сплав с южных склонов Эвереста по реке Дудх-Коси.
 В 2005 г. за первопрохождение верхних каньонов реки Арун, берущей начало на северных склонах Эвереста:
 «Лучший поход года» в рамках абсолютного чемпионата России 2004 г.
 «Лучший водный заграничный поход 2004 года» по версии Гималайского клуба рафтеров и каякеров России.
 Присвоение титула «Выдающийся путешественник России» (ТССР, Росспорт).
 В 2007 г. победитель конкурса администрации Томской области «Спортивная элита года» в номинации «Уникальное спортивное достижение» за сплав с южных склонов Эвереста по реке Дудх-Коси.
 Семь мировых рекордов в реализации научно-спортивных экстремальных путешествий: сплавы по южной и северной рекам Эвереста, кругосветное путешествие на надувном парусном катамаране, этнографические экспедиции в Гималаях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евгения Ковалевского 
 Официальный сайт и блог экспедиции «Через океаны с Energy Diet» 
 Страница Евгения Ковалевского на официальном сайте администрации города Томска
 Биография и достижения Евгений Ковалевского на портале Consultantprof
 Биография и достижения Евгения Ковалевского на новостном портале Sibnovosti
 Новость про Евгения Ковалевского на сайте Управления физической культуры и спорта Администрации города Томска
 Факты о путешественнике Евгении Ковалевском на сайте Русского географического общества
 Статья про Евгения Ковалевского на портале Алтай туристский
 Раздел Персоналии про Евгения Ковалевского на портале Томской электронной библиотеки
 Страница Евгения Ковалевского на портале Русского географического общества

Кандидаты технических наук
Путешественники России